Кулаковщина  — топоним:

Белоруссия 
 Кулаковщина — деревня в Дубровенском районе Витебской области.
 Кулаковщина — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Россия 
 Кулаковщина — деревня, Шабалинский район, Кировская область